Ґунтер — один з головних персонажів середньовічної епічної поеми «Пісня про Нібелунгів». Король бургундів, старший брат Ґернота, Ґізельгера та Крімгільди, згодом чоловік ісландської королеви Брунгільди. Історичним прототипом цього персонажа був король Бургундії Ґундагар, який правив у 413–436 роках.

Джерела 
 Hans Hubert Anton: Gundahar. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 13, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1999, ISBN 3-11-016315-2, S. 193–194 (online )
 Reinhold Kaiser: Die Burgunder. Kohlhammer, Stuttgart u.a. 2004.

Пісня про Нібелунгів